A-104 (SA-8), een ruimtevlucht in het Apollo-programma uit 1965
 Aero A.104, een Tsjechoslowaakse lichte bommenwerper en verkenningsvliegtuig
 Agusta A.104, een Italiaans prototype voor een lichte helikopter
 RFA Eaglesdale (A104), een tankership voor de Royal Fleet, gebouwd in 1941

Wegen
 A104 (Engeland), de weg van Islington Green naar Epping in Londen
 A104 (Kenia), de weg van Nairobi naar de Tanzaniaanse grens bij Namanga, op de route naar Arusha en Dar es Salaam
 A104 (Frankrijk), een deel van de Francilienne, een weg rondom Parijs